Gestrins é um lugar da Póvoa de Varzim, na freguesia de Balazar, que no censo de 2001 tinha 326 habitantes.

Gestrins é uma aldeia que se localiza no norte da freguesia de Balazar. Gestrins tem um interesse especial para a história por ter aí existido uma pousa real, documentada nas Inquirições. Por isso, ocorrem alguns sonantes nomes medievais em ligação com este lugar, como um Cunha e um tal Reimão de Riba Vizela.

O reguengo de Gestrins parece que incluía também as Fontainhas e Guardes, como ainda hoje de algum modo é atestado por dois marcos da Casa de Bragança.

Localidades de Portugal
Lugares da Póvoa de Varzim
Balazar (Póvoa de Varzim)
Lugares e bairros do Grande Porto